Plaats in Indonesië
Meurandeh (Lembah Sabil), een plaats in het regentschap Aceh Barat Daya van de provincie Atjeh
Meurandeh (Manyak Payed), een plaats in het regentschap Aceh Tamiang van de provincie Atjeh